Cala Carbó (Ciutadella), a Menorca.
 Cala Carbó (Eivissa), al municipi de Sant Josep de sa Talaia de l'illa d'Eivissa.
 Cala Carbó (Pollença), a Mallorca.
 Cala Carbó (Ses Salines) o El Carbó, a Mallorca.